Кондембаро има више значења:

 Кондембаро (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кондембаро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику